

Cinema 
 Hypnotized – film del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Hypnotized – film del 1912 diretto da Otis Thayer
 Hypnotized – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 Hypnotized – film del 1925 diretto da Harry Sweet
 Ipnotismo (Hypnotized) – film del 1932 diretto da Mack Sennett
 Hypnotized – corto di animazione del 1952 diretto da Mannie Davis

Musica 
 Hypnotized – singolo degli Spacemen 3 del 1989
 Hypnotized – singolo di Gemini del 2007
 Hypnotized – singolo degli Shanadoo del 2007
 Hypnotized – singolo di Plies del 2007
 Hypnotized – singolo di Purple Disco Machine e dei Sophie and the Giants del 2020